Устимович — українське прізвище.

 Устимович Микола Ілліч — генерал-хорунжий армії УНР.
 Устимович Любов — громадська і культурна діячка.
 Устимович Микола Миколайович — український громадський діяч.

Див. також 
 Устимовичі — козацький старшинський рід на Хорольщині (Полтавщина).

Українські прізвища